Снежо́к

 Снежок — шарик из снега для игры в снежки.
 Снежок — кисломолочный напиток.
 «Снежок» — кодовое название Тоцких войсковых учений.
 Снежок (Снежинка) — единственная известная в истории зоологических наблюдений горилла-альбинос.

См. также 
 Снежки (значения)
 Снежка (значения)
 Снежинка (значения)